Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон були чинними чемпіонками тенісного турніру Virginia Slims of Los Angeles 1989, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Елізабет Смайлі і Джанін Тремеллінг.

Мартіна Навратілова і Венді Тернбулл виграли титул, оскільки їхні суперниці у фіналі Мері Джо Фернандес і Клаудія Коде-Кільш змушені були знятися за рахунку 5–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Virginia Slims of Los Angeles 1989 Doubles Draw 

LA Women's Tennis Championships
Тур WTA 1989